Osoby noszące nazwisko Szapiro:

 Bernard Szapiro (1866–1942), polski socjalista, działacz robotniczy i związkowy,
 Boris Szapiro (1903–1984), radziecki inżynier i historyk,
 Cwi Elimelech Szapiro z Błażowej (1841–1924), cadyk,
 Cwi Elimelech Szapiro z Dynowa (1783–1841), cadyk,
 Gedali Szapiro (1929–1972), polski szachista, olimpijczyk,
 Hanna Szapiro (1917–1943), działaczka komunistyczna, organizatorka i przewodnicząca Związku Walki Młodych,
 Henryk Szapiro (1900–1942), polski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta,
 Jakub Szapiro (1897–1941), polski dziennikarz i nauczyciel, propagator języka esperanto,
 Jerzy Szapiro (1920–2011), polski neurochirurg,
 Kelman Szapiro (1889–1943), cadyk, ostatni rabin getta warszawskiego,
 Marek Szapiro (1917–2002), polski lekarz-neurolog i szachista,
 Maria Szapiro (1879–1936), polska działaczka ruchu robotniczego,
 Meir Jehuda Szapiro (1846–1908), cadyk,
 Paweł Szapiro, polski historyk,
 Tomasz Szapiro, polski ekonomista,
 Rosa Schapire (1874–1954), niemiecka historyczka sztuki, urodzona w Brodach,